Toponímia:
 Hartley (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa
 Hartley (Texas), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas
 Biografies:
 Brendon Hartley (Palmerston North, Nova Zelanda, 1989), pilot neozelandès
 Bridgitte Hartley (Sandton, 1983), esportista sud-africana que va competir en piragüisme en la modalitat d'aigües tranquil·les
 David Hartley (Halifax, Yorkshire, 1705 − Bath, 1757), filòsof britànic
 David Hartley (junior) (Bath, Anglaterra, 1732 - 1813), estadista, inventor i científic 
 Gene Hartley (Roanoke, Indiana, 1926), pilot estatunidenc de curses automobilístiques
 Herman Otto Hartley (1912 - 1980), estadístic germano-nord-americà
 Hal Hartley (Lindenhurst, Nova York, 1959), guionista i director de cinema estatunidenc
 L. P. Hartley (Whittlesey, 1895 – Londres, 1972), escriptor anglès
 Margaret Hartley (Burnley, 1906 – Wirral, 1964), gimnasta artística anglesa que va competir durant la dècada de 1920
 Nina Hartley (Berkeley, Califòrnia, 1959), actriu pornogràfica, educadora
 Marsden Hartley (Lewiston, Maine, 1877 - Ellsworth, Maine, 1943), pintor i escriptor estatunidenc
 Wallace Hartley (Colne, 1878 – Atlàntic, 1912), violinista, director de l'orquestra del Titanic 
 Miscel·lània:
 Llei Taft-Hartley, norma jurídica dels Estats Units, proclamada el 1947, que regeix les relacions entre sindicats i la patronals
 Oscil·lador Hartley, circuit electrònic basat en un oscil·lador LC
 Teorema de Shannon-Hartley, aplicació del teorema de codificació per a canals amb soroll